Mei, de vijfde maand in het jaar van de gregoriaanse kalender
 Mei (dinosauriër), een geslacht van dinosauriërs uit het vroege Krijt
 Mei (gedicht), een gedicht van Herman Gorter
 Mei (Portugal), een dorp in Arcos de Valdevez (district Viana do Castelo), in Portugal
 Meiboom, ook wel mei of meij genoemd
 Perzische wijn, ook wel mei genoemd
 Marktintroductie Energie-innovaties (MEI), een subsidieregeling

Verder betekent mei (梅) in het Chinees "boom" en is het ook een veelvoorkomende Chinese familienaam.